

67 км — залізничний блокпост Ужгородської дирекції Львівської залізниці на лінії Батьово — Королево
 67 км — зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці на лінії Бахмач — Лохвиця
 67 км — зупинний пункт Сумської дирекції Південної залізниці на лінії Баси — Тростянець-Смородине